Жозефина Вессели (; ,  — , ) — австрийская театральная . Тётка актрисы Паулы Вессели.

Биография 
Дебют актрисы состоялся в роли Луизы в постановке пьесы «Коварство и любовь» на сцене на сцене Лейпцигского городского театра. Жозефина прослужила в этом театре до 1879 года, затем после гастролей в Берлине и Вене в 1879 году была приглашена в венский Бургтеатр и получила звание придворной актрисы. В Бургтеатре актриса была занята вплоть до своей смерти, предположительно, от лейкемии. Похоронена в Вене на Хюттельдорфском кладбище. Имя актрисы носит одна из улиц в венском районе Майдлинг.

Литература 
 Felix Czeike: . Bd. 5. Kremayr & Scheriau, Wien 1997

Примечания

Ссылки 
 
 AEIOU Austria Forum

Умершие от лейкоза
Похороненные на Хюттельдорфском кладбище